Kevin Phillips – angol labdarúgó
 Kevin Phillips – kanadai politológus